
А́лава () — многозначный термин:

 Алава — австралийский народ, говорящий на одноимённом языке.
 Алава — вымирающий австралийский язык.

Топоним 
 Алава — провинция на севере Испании в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Алава — пригород Дарвина (Австралия).
 Алава — село в Штефан-Водском районе Молдавии.
 Мыс Алава — мыс на побережье Тихого океана в штате Вашингтон (США).

Фамилия 
 Алава, Игнасио Мария де (1750—1817) — испанский военачальник.
 Алава, Мигель Рикардо де (1771—1843) — испанский генерал и дипломат.
 Алава, Ольга (род. 1988) — эквадорская модель, победительница конкурса красоты Мисс Земля 2011.
 Алава-и-Нуреньа, Франсиско де (1567—?) — испанский военный, губернатор Чили.